Barreira ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden

in Portugal:
 Barreira (Leiria), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Leiria
 Barreira (Mêda)

in Brasilien:
 Barreira (Ceará)

Barreira ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Barreira (* 1997), portugiesische Leichtathletin

Siehe auch:
 Barrera